Die Atlanta Country Music Hall of Fame ist eine Ruhmeshalle, die einmal jährlich die bedeutendsten und erfolgreichsten Country-Musiker aus der Umgebung von Atlanta, Georgia mit der Aufnahme in die Hall of Fame ehrt. Seit der Gründung 1982 wurden 128 Sänger und Musiker aufgenommen (Stand 2007).

Berühmte Ausgezeichnete sind unter anderem Gid Tanner, Riley Puckett, Chet Atkins, Faron Young und Bill Anderson. Die ersten beiden Mitglieder waren Fiddlin’ John Carson und seine Tochter Moonshine Kate.

Liste der Ausgezeichneten 
 Glenn Watkins
 Faron Young
 Chet Atkins
 Bill Anderson
 Brenda Lee
 The Rice Brothers Gang
 Lowe Stokes
 Earl Johnson
 Bert Layne
 Jack Greene
 The Smith Brothers
 Ray Whitley
 Martha Carson
 Joseph A. “Cotton” Carrier
 Boudleaux Bryant
 Fiddlin’ John Carson
 Jimmy Bryant
 Pete Drake
 Johnny Paycheck
 Grady and Hazel Cole
 Jimmy Smith and his Texans
 Curley Kinsey
 The Jim and Jesse Show
 Harpo Kidwell
 Mac Wiseman
 Hank Penny
 Riley Puckett
 Pop Eckler
 Curley Williams
 Pete Cassell
 Hoyt “Slim” Bryant
 The Logan Sisters
 Clayton McMichen
 Fate Norris
 The Dixie Playboys
 Wally Fowler
 The Skillet Lickers
 Johnnie Sue

 
Musikpreis (Vereinigte Staaten)
Hall of Fame (Musik)
Wikipedia:Liste